wrzosówka, miód z prądem – nalewka alkoholowa
 wrzosówka – rasa owiec
 Wrzosówka – potok, prawy dopływ Kamiennej
 Wrzosówka – szczyt w Górach Izerskich

4 miejscowości w Polsce: 
 Wrzosówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór 
 Wrzosówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów 
 Wrzosówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Wrzosówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój

Zobacz też: Wrzosowo